Dead Sara — хард-рок-группа из Лос-Анджелеса. Одними из наиболее известных композиций группы в настоящее время является сингл «Weatherman», который был использован в качестве саундтрека к игре Need for Speed: Most Wanted 2012 года и кавер на песню группы Nirvana «Hearth-Shaped Box», использованный в Infamous: Second Son.

История 
Эмили Армстронг и Сьюзи Мэдэил начинали свою музыкальную карьеру как гитаристы и авторы-исполнители. Армстронг начала играть в возрасте 12 лет, а Мэдэил — в 9 лет.

До участия в группе Dead Sara Эмили выступала сольно и играла в основном народную музыку, хотя и принимала участие в школьных музыкальных коллективах. Но она в основном только писала песни и играла на гитаре, а как певица сформировалась только к 15 годам, когда её голос был в состоянии исполнить чистый, ясный вибрато, а также использовать в песнях скрим.

Познакомились Армстронг и Мэдэил через общего друга — Дива Густафссон — в конце 2002 года. В 2003 году они начали писать песни совместно, и в 2004 их песня «Changes» была записана в студии. Свой первый концерт как группа они дали в марте 2005 года на The Mint в ночном клубе Лос-Анджелеса. Армстронг играла на бас-гитаре, Аарон Белкастро играл на ударных (он же участвовал при записи «Changes»).

Первоначальное название группы было «Epiphany», затем в середине 2005 года они сменили его на «Dead Sara», в качестве ссылки на песню Fleetwood Mac «Sara» и её текст, включающий в себя строку «Said Sara» (Сара сказала), которая иногда слышится «Dead Sara» (Мертвая Сара). Армстронг и Мэдэил часто упоминали Стиви Никс, певицу и автора песни «Sara», как исполнителя, оказавшего наибольшее влияние на них.

Примерно в это же время Мэдэил взяла себе псевдоним «Siouxsie», как дань одному из племен индейцев сиу и американских индейцев, из чьего рода был один из её прадедов, но не как отсылка к художнику Siouxsie Sioux.

Их первый концертный тур состоялся в 2007 году, когда они выступали на разогреве у группы Endless Hallway. Первый их EP, состоящий из 6 треков, был выпущен в 2008 году на Viscount Records.

После многочисленных изменений в составе группе, в 2009 году они наконец выбрали барабанщика Sean Friday и бас-гитариста Chris Nul (оба раньше играли в группе Sonny Moore, более известную сейчас как Skrillex).

В 2009 году Эмили предложили исполнить бэк-вокал для альбома Кортни Лав «Nobody's Daughter», который был выпущен в 2010 году. А в 2011 году певице Грейс Слик был задан вопрос от журнала The Wall Street «Какой современной певицей вы восхищаетесь?», на что она ответила — Эмили Армстронг.

В апреле 2012 года группа выпустила свой дебютный одноимённый альбом на лейбле Pocket Kid Records, который также записывал Noah Shain (Atreyu, Skrillex). Альбом достиг 16-го места в чарте Billboard Heatseekers. Вскоре после этого их песня «Weatherman» была использована в рекламе «Fiat 500 Abarth Burning up the desert».

После проведения весеннего Chevelle и The Used группа провела летние гастроли Vans Warped Tour в США. В 2012 году на Sunset Strip Music Festival вместе с Робби Кригер и Рэй Манзарек из The Doors они исполнили песню Soul Kitchen. В начале осени 2012 года группа гастролировала с The Offspring и Neon Trees. В феврале 2013 года группа отправилась в турне с Muse.

Dead Sara дебютировала на телевидении Jimmy Kimmel Live! 7 июня 2012, спев их сингл «Weatherman» и «Sorry For It All».

26 августа 2012 года Dead Sara получила награду «Лучшая новая рок-группа» на 3-ей ежегодной Vegas Rocks! Magazine Awards 2012. Они так же открыли шоу живым выступлением «Weatherman», которое транслировалось в прям эфире на AXS.tv. Они также были номинированы на премию RadioContraband Rock Radio Award, как «Indie Исполнитель 2012 года».

В 2012 году песня «Weatherman» была включена в саундтрек видео-игры Need for Speed: Most Wanted (2012). Также песня Toped LoudWire стала в десятку лучших рок-песен наряду с такими группами, как Three Days Grace, Stone Sour и Deftones.

В 2013 году два трека «Weatherman» и «Heart-Shaped Box» были использованы студией Sucker Punch Productions в качестве саундтрека для игры inFAMOUS Second Son.

31 марта 2015 года вышел второй студийный альбом «Pleasure to Meet You».

2 сентября 2016 года на JBTV Music Channel спели новые песни — «Alien» (Unamerican); «Heaven’s Got a Back Door». Которые официально вышли в 2018 году (3 и 4 мая)

4 мая 2018 года вышел клип на песню «Unamerican» (Alien)

7 июня 2018 года выход альбома Temporary Things Taking Up Space (EP) (6 песен включая «Unamerican» и «Heaven’s Got a Back Door»)

15 июля 2018 года песня «Heaven’s Got a Back Door» была включена в трансляцию WWE Extreme Rules (2018)

22 августа 2018 года вышел клип на песню «Anybody».

Дискография

Сингл

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Official Facebook
 Official YouTube
 Profile at Reverbnation
 Dead Sara Gears Up for Breakout Year. ROLLING STONE.COM
 Dead Sara, Manager Talk About the Keys to Their Indie Success. billboard.com.
 The Doors Light Up Sunset With Linda Perry, Dead Sara. billboard.com.

Хард-рок-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса